Klehr ist der Familienname folgender Personen:

 Harvey Klehr (* 1945), US-amerikanischer Politologe und Historiker
 Josef Klehr (1904–1988),  SS-Oberscharführer; Sanitäter in Auschwitz; Massenmörder
 Nikolaus Klehr (1944–2016), deutscher Arzt und Alternativmediziner

Siehe auch: Kleer, Klär, Cler, Clair, Clare, Glare